palmtop (ang. Personal Digital Assistant) – rodzaj przenośnego komputera osobistego
 prawo do akcji
 przetrwały przewód tętniczy Botalla (Patent Ductus Arteriosus)
 zespół unikania patologicznego (ang. Pathological demand avoidance)
 Push-Down Automaton – automat skończony ze stosem
 P.D.A – amerykański raper